Wagneriala är ett släkte av insekter som beskrevs av Anufriev 1970. Wagneriala ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Wagneriala